Het FEB Eredivisie seizoen 2003-2004 was het 43e seizoen van de Nederlandse basketbal Eredivisie. Hierin werd gestreden voor het Nederlands kampioenschap basketbal. Uiteindelijk werd MPC Capitals uit Groningen kampioen door in de finale van de playoffs te winnen van Tulip Den Bosch.

Teams
Fun4All Bergen op Zoom speelde in het seizoen 2003-2004 voor het eerst in de Eredivisie. Het seizoen werd afgesloten door middel van play-offs die in april begonnen. Rotterdam en nieuwkomer Bergen op Zoom kwalificeerden zich hier niet voor.

Eindstand

Playoffs

Uitslagen

Wedstrijden met een asterix (*) zijn beslist na verlenging.

Bronnen
 

2003-04
Basketbal in 2003
Basketbal in 2004